Desmodema är ett släkte av fiskar. Desmodema ingår i familjen vågmärsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vågmärsfiskar
Desmodema